Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1978 — тридцать восьмой чемпионат СССР по шахматам среди женщин. Проходил с 2 по 28 октября в Николаеве.

Финал — 18 участниц. Порядок проведения: чемпионаты РСФСР и Москвы (на правах полуфиналов) — в финал допускались по 3 призёра из каждого чемпионата, Груз. ССР — 2, УССР — 1; полуфинал в Калининграде и Челябинске — по 2 призёра из каждого полуфинала допускались в финал; по кандидатскому списку — 5 шахматисток. Отличный результат в первых партиях показала Л. Семёнова (5 очков из 5). В дальнейшем конкурировать с ней смогла лишь И. Левитина. Обе шахматистки разделили 1—2-е места, набрав по 12½ очков, 3-е места у Т. Вороновой — 11 очков. Шахматистки, занявшие 1—3-е места, завоевали право выступать в высшей лиге очередного чемпионата страны, а занявшие 1—9-е места — в зональном турнире ФИДЕ.

Примечательные партии 
М. Церетели — В. Стернина (отмечена специальным призом):
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Кd2 b6 4. Кgf3 Сb7 5. Сd3 Кf6 6. Фe2 Сe7 7. 0-0 h6? 8. c3 dxe4 9. Кxe4 Кbd7 10. Лe1 0-0? 11. Кg3! Лe8 12. Кe5 Сf8 13. Сb1 c5 14. Фc2 cxd4 15. Кh5 g6 16. Кxg6 Кe4 17. Лxe4 d3 18. Фxd3 Кc5 19. Лg4! f5 20. Кe5+, и чёрные сдались.

Таблица

Литература 
 
 «64» (еженедельное приложение к газете «Советский Спорт»), Номер 45, 1978 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1978 год в шахматах
Спорт в Николаеве
Октябрь 1978 года
Спорт на Украине в 1978 году
Чемпионаты СССР в 1978 году